Madschlis asch-Schura (, ) ist eine Ratsversammlung nach islamischem Recht und bedeutet:

 allgemein eine Ratsversammlung nach islamischem Recht, siehe Madschlis oder Schura (Islam),
 ein parlamentarisches Gremium in Staaten, in denen die Scharia Verfassungsrang hat. 

Die Madschlis asch-Schura in verschiedenen Staaten:
 Ägypten: der Schura-Rat (Ägypten)
 Bahrain: die Ratsversammlung (Bahrain)
 Iran: für Madschlis Schora Eslami siehe Madschles
 Jemen: siehe Schurarat (Jemen)
 Katar: siehe Beratende Versammlung (Katar)
 Oman: siehe Beratende Versammlung (Oman)
 Pakistan: siehe Pakistan#Politisches System
 Saudi-Arabien: die Beratende Versammlung (Saudi-Arabien)

Weblinks 
 Peter Sendrowicz: Von Beratung zu Gesetzgebung – die Rollenvielfalt der Volksvertretungen am Golf. Forschungsprojekt zu parlamentarischen Vertretungen und parlamentsähnlichen Schura-Räten. Konrad-Adenauer-Stiftung.

 
Parlament
Islam und Politik
Islamisches Recht